Olaszország
Bobbio, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Piacenza megyében
Bobbio Pellice, település Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében